Никола́й Василе́нко:
 Василенко, Николай Григорьевич (1911—1944) — Герой Советского Союза.
 Василенко, Николай Прокофьевич (1866—1935) — украинский историк, государственный и политический деятель.